A Glücksburg-ház görög ágában négy hercegnő viselte ezt a nevet:

 Alexandra királyi hercegnő (1870–1891), I. György görög király leánya, férjezett „Alekszandra Georgijevna” orosz nagyhercegné
 Alexandra királyi hercegnő (1921–1993), Sándor görög király leánya, férjezett jugoszláv királyné
 Alexandra hercegnő (1965–), II. Konstantin görög király leánya.
 Alexandra hercegnő (1968–), Mihály görög herceg leánya.